Marion County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Marion County (Alabama)
 Marion County (Arkansas)
 Marion County (Florida)
 Marion County (Georgia)
 Marion County (Illinois)
 Marion County (Indiana)
 Marion County (Iowa)
 Marion County (Kansas)
 Marion County (Kentucky)
 Marion County (Mississippi)
 Marion County (Missouri)
 Marion County (Ohio)
 Marion County (Oregon)
 Marion County (South Carolina)
 Marion County (Tennessee)
 Marion County (Texas)
 Marion County (West Virginia)